John Carden est un nom pouvant désigner:

 (1771-1858), officier britannique de la Royal Navy
 (1892-1935), designer de tank et de voiture anglais
 (1921-1949), joueur américain de baseball
, joueur américain de soccer

Voir aussi

Carden, John